Der 61. Eurovision Song Contest fand vom 10. bis 14. Mai 2016 in der Globen Arena in der schwedischen Hauptstadt Stockholm statt. Die Stadt richtete nach 1975 und 2000 den Wettbewerb zum dritten Mal aus. Nachdem Måns Zelmerlöw mit dem Lied Heroes am 23. Mai 2015 den ESC 2015 in Wien gewonnen hatte, war die schwedische Rundfunkanstalt SVT mit der Ausrichtung der kommenden Veranstaltung beauftragt worden.

Den Wettbewerb gewann für die Ukraine Jamala mit dem Lied 1944, das die Sängerin mit Arthur Antonyan geschrieben hat; den zweiten Platz erreichte Australien.

Der Siegertitel ist eine Anspielung auf das Jahr, in dem Josef Stalin die Krimtataren nach Zentralasien deportieren ließ. Der Songtext ist in Englisch verfasst, der Refrain in Krimtatarisch. Die Ukraine nahm nach einer einjährigen Abwesenheit wieder teil, nachdem sie 2015 aus finanziellen Gründen und wegen des russischen Kriegs in der Ostukraine auf die Teilnahme verzichtet hatte.

Bei der EBU waren im Vorfeld zahlreiche Beschwerden, vor allem aus Russland, gegen das Lied eingegangen, da ESC-Beiträge laut Regelwerk keine politischen Statements enthalten dürfen. Die Gremien der EBU entschieden jedoch, dass 1944 die Regeln des Wettbewerbs nicht verletze. Das Lied sei geprüft worden und die Verantwortlichen zu dem Schluss gekommen, dass „der Titel und der Text keine politische Botschaft enthalten und dass der Song nicht im Widerspruch zu den Regeln des Wettbewerbs steht“. Der Song beschreibt ausführlich die Ereignisse von vor etwa 70 Jahren; die russische Annexion der Krim wird darin nicht direkt thematisiert.

Bosnien-Herzegowina kehrte nach dreijähriger Auszeit zurück, Kroatien und Bulgarien nach einer jeweils zweijährigen Pause. Portugal zog sich nach 2013 zum zweiten Mal innerhalb von vier Jahren vom Wettbewerb zurück. Rumänien war aufgrund unbeglichener Schulden disqualifiziert worden. Tschechien konnte erstmals in ein Finale des Eurovision Song Contest einziehen, während Griechenland und Bosnien-Herzegowina 2016 zum ersten Mal bereits im Halbfinale ausschieden. 2000 und 2016 sind die einzigen Jahre seit der Jahrtausendwende ohne griechischen Beitrag im Finale. 2016 war das dritte Jahr, in dem alle am Halbfinale teilnehmenden skandinavischen Länder ausschieden, im Gegensatz zu den vorherigen Malen waren es dieses Mal gleich vier Länder, womit das als Gastgeber vorqualifizierte Schweden als einziges skandinavisches Land im Finale vertreten war.

Den letzten Platz im Finale belegte wie im Vorjahr der Beitrag aus Deutschland, während der Vorjahres-Vorletzte Österreich Platz 13 erreichte. Die Schweiz war bereits wie im Vorjahr im zweiten Halbfinale als Letztplatzierte ausgeschieden.

Insgesamt 204 Millionen Zuschauer verfolgten den Eurovision Song Contest 2016, fünf Millionen mehr als im Vorjahr.

Austragungsort 

Am 1. Juni 2015 stellte das schwedische Fernsehen einen Anforderungskatalog an die potenzielle Gastgeberstadt vor:
 Die austragende Arena muss überdacht sein.
 Im Umkreis des Austragungsortes müssen genügend Hotels und Hotelzimmer für den Zeitraum der Veranstaltung zur Verfügung stehen.
 Der Austragungsort sollte Platz für mögliche Anbauten bieten.
 Ein Presse-Center sollte auf dem Gelände Platz finden.
 Der Austragungsort sollte vier bis sechs Wochen vor der Veranstaltung für den Bau der Bühne bereitstehen.
 Die Gastgeberstadt sollte in der Nähe eines Verkehrsflughafens gelegen sein.

Folgende Arenen bewarben sich als Austragungsort:

Am 11. Juni 2015 zog die Malmö Arena ihre Bewerbung zurück, da sie für den Zeitraum der Veranstaltung schon für Konzerte gebucht war. Die Stadt Stockholm gab einen Tag später bekannt, dass sie sich mit der Globen City bewirbt. Der offizielle Einsendeschluss für eine Bewerbung um die Austragung des Eurovision Song Contest 2016 war der 13. Juni 2015. Eine Woche später begann der austragende Fernsehsender SVT die Bewerbungen zu sichten. Am 8. Juli 2015 wurde entschieden, dass der ESC 2016 im Stockholmer Globen ausgetragen wird. Die Halle war damit zum zweiten Mal Austragungsort des Wettbewerbs.

Am 8. Januar 2016 wurden weitere Veranstaltungsorte in Stockholm bekanntgegeben:
 Die offizielle Eröffnungsfeier mit dem Empfang des Bürgermeisters fand im Rathaus der Stadt statt.
 Der Euroclub, ein Nachtclub, in dem Partys für die Akkreditierten gegeben wurden, war ein temporärer Veranstaltungsort am Wasser vor dem königlichen Schloss.
 Das Euro-Village, der offizielle Bereich für die Fans, befand sich im königlichen Garten.

Leitung und Gastgeber 
Noch in der Nacht seines Sieges bekundete Måns Zelmerlöw sein Interesse, eine Rolle als Moderator übernehmen zu wollen.

Weiterhin sagte Christer Björkman am 25. Mai 2015, dass Petra Mede, Sanna Nielsen sowie Gina Dirawi und Dolph Lundgren mögliche Gastgeber sein könnten. Petra Mede hatte bereits den Eurovision Song Contest 2013 und gemeinsam mit Graham Norton Eurovision Greatest Hits moderiert. Sanna Nielsen trat 2014 für Schweden an und moderierte im Folgejahr die schwedische Vorentscheidung Melodifestivalen. Gina Dirawi moderierte 2012, 2013 und 2016 ebenfalls die schwedische Vorentscheidung. Am 14. Dezember 2015 gab SVT bekannt, dass Petra Mede und Måns Zelmerlöw den ESC moderieren werden.

Am 4. September 2015 wurde das Kernteam der Produktion des ESC bekanntgegeben:
 Martin Österdahl und Johan Bernhagen – Executive Producer
 Tobias Åberg – Head of Production
 Christer Björkman – Contest Producer
 Sven Stojanović – Show Producer
 Lotta Loosme – Head of Communications
 Sofi Franzén – Head of Events, City and Partners
 Josephine Görander – Executive Assistant und Office Manager
Österdahl, Åberg und Björkman waren bereits 2013 an der Produktion des Wettbewerbs beteiligt, während Stojanović schon im Jahr 2000 sowie 2003 bis 2005 und 2008 Regisseur war.

Format 
SVT diskutierte über eine eventuelle Verschiebung des Beginns der Veranstaltungen von 21 Uhr (MESZ) auf 20 Uhr (MESZ), um vor allem Familien mit Kindern die Möglichkeit zu bieten, die Sendungen komplett ansehen zu können. Weiterhin wollte man sich dem osteuropäischen Fernsehpublikum öffnen, wo der Eurovision Song Contest weitaus später beginnt. Diese Idee wurde allerdings nicht verwirklicht.

Zudem spielten die Big-5-Länder und der Gastgeber Schweden in den Halbfinals eine stärkere Rolle. In dem Halbfinale, in dem diese Länder stimmberechtigt waren, präsentierten sie ihr Lied außer Konkurrenz. Nach wie vor blieben sie aber für den Finalabend direkt qualifiziert.

Live-Shows 
Vor jeder Live-TV-Show gab es zwei weitere Publikumshows. Am Tag vorher fanden die Juryshows statt, nach der die Länderjurys ihr Voting abgaben. Sie wurden aufgezeichnet und wären dann zum Einsatz gekommen, wenn es bei der Live-TV-Show zu einem Sendeausfall gekommen wäre. Die Familienshows am Nachmittag waren die letzten Durchläufe vor der Live-TV-Show. Ihr Name rührt daher, dass sie sich besonders für Familien mit Kindern eigneten, welche die Show live miterleben, aber nicht bis spät in die Nacht aufbleiben wollten.

Offizielles Album 
Das offizielle Album mit allen 42 Liedern der Sendung wurde in deutschsprachigen Ländern wie folgt veröffentlicht:
 15. April 2016 – iTunes- und Google-Play-Store-Veröffentlichung
 15. April 2016 – Veröffentlichung auf allen anderen digitalen Plattformen
 22. April 2016 – Veröffentlichung als physische CD

Wegen der späten Disqualifizierung Rumäniens ist Moment of Silence auf allen Veröffentlichungen enthalten. Die offizielle DVD, welche die Aufzeichnungen der drei Liveshows sowie Bonusmaterial enthält, wurde am 17. Juni 2016 veröffentlicht.

Änderung der Punktevergabe 
Am 18. Februar 2016 kündigte die EBU eine Änderung der Punktevergabe an. In diesem Jahr wurden die Punkte der Jurys und der Telefonabstimmung nicht pro Land kombiniert, sondern separat vergeben. Damit vergab jedes Land zweimal zwölf Punkte, also doppelt so viel wie seit 1975 üblich. Die Vertreter der Länder trugen nacheinander ausschließlich die 12 Punkte des bestplatzierten Liedes der Jury vor, die Punkte 1 bis 8 sowie die 10 Punkte wurden dabei, wie zum Teil schon in den Jahren zuvor, nur eingeblendet. Nachdem alle Punkte der Jury vergeben wurden, wurden alle Punkte aus dem Televoting aller Länder kombiniert. Die Moderatoren trugen dann diese kombinierten Punkte vor, beginnend mit dem Land, das die wenigsten Punkte von den Zuschauern bekommen hatte.

Nationale Jurys 
Die nationalen Jurys vergaben die Hälfte aller Punkte beim Eurovision Song Contest. Dafür trafen sich die Mitglieder und sahen gemeinsam die Generalprobe der Shows. Jedes Mitglied erstellte daraufhin, basierend auf Stimme, Komposition und Originalität des Liedes, eine Rangliste aller Beiträge des Abends. Dabei sollte dies jeder unabhängig von den anderen tun. Alle Listen fertiggestellt, wurden sie von der EBU überprüft und in Punkte umgerechnet.

 Belgien 

 Deutschland 

 Österreich 

 Schweiz

Teilnehmer

Länder 
Am 17. November gab die EBU bekannt, dass Australien zum zweiten Mal in Folge teilnehmen dürfe. Diesmal musste es sich aber in einem Halbfinale für das Finale qualifizieren. Darüber hinaus wies die EBU darauf hin, dass noch die Entscheidung aussteht, ob Australien als assoziiertes Mitglied mit großer Eurovision-Fangemeinde fortan dauerhaft teilnehmen darf. Als 41. Land bestätigte Bosnien und Herzegowina seine erste Teilnahme seit 2012. Der Anmeldeschluss war für den 15. September 2015 angesetzt. Bis zum 10. Oktober 2015 konnten sich die bisher angekündigten Länder zurückziehen, ohne ein Bußgeld an die EBU zu zahlen. Am 26. November 2015 wurde schließlich die endgültige Teilnehmerliste mit 43 Nationen bekanntgegeben, auf der auch Bulgarien und Kroatien standen, die 2013 zuletzt teilgenommen hatten.

Damit sollten ursprünglich genauso viele Länder wie 2008 und 2011 teilnehmen. Wegen ausstehender Zahlungen von zehn Millionen Euro wurde Rumänien von der EBU am 22. April 2016 ausgeschlossen, was direkt die Disqualifizierung von Rumäniens Beitrag beim Eurovision Song Contest zur Folge hatte. Deshalb nahmen 2016 42 Länder teil, genauso viele wie 2007, 2009 und 2012. Die relativ späte Entscheidung der EBU, Rumänien zu disqualifizieren, hat zur Folge, dass der rumänische Beitrag auf den bereits produzierten CDs zum ESC 2016 enthalten ist.

Wiederkehrende Teilnehmer

Absagen und damit keine Rückkehr zum ESC

Absagen und damit kein Debüt beim ESC

Nationale Vorentscheidungen

Für 2016 wurden fünf bis dato in Belgien unbekannte Interpreten intern bestimmt und am 16. November 2015 in der morgendlichen Radioshow von Peter Van der Veire vorgestellt.

Am 3. Januar 2016 stellten die fünf Teilnehmer in einer Show ihr Gesangstalent sowie ihre Bühnenpräsenz unter Beweis, bevor dann am 10. Januar die jeweiligen Beiträge vorgestellt wurden. Das Finale fand dann eine Woche später am 17. Januar 2016 statt, wo die belgischen Anrufer und eine internationale Jury aus zehn anderen europäischen Ländern jeweils zur Hälfte über den belgischen Vertreter entscheiden können.

Gewinnerin war Laura Tesoro mit ihrem Titel What’s the Pressure.

Am 19. November 2015 wurde Xavier Naidoo als deutscher Vertreter für Stockholm bekanntgegeben. Es war eine Vorentscheidung am 18. Februar 2016 mit der Bezeichnung Unser Song für Xavier geplant. Aufgrund der immensen öffentlichen Kritik an Naidoos Nominierung wurde die Teilnahme des Mannheimer Künstlers am 21. November wieder zurückgezogen, um einen Imageschaden des ESC zu verhindern.

Am 5. Januar wurde bekanntgegeben, dass die Vorentscheidung Unser Lied für Stockholm heißen und am 25. Februar 2016 in Köln stattfinden solle. Eine Woche später wurde die Liste mit den Künstlern und deren Liedern veröffentlicht. Jamie-Lee Kriewitz gewann mit ihrem Song Ghost die Vorentscheidung.

Unter dem Titel Eurovision Song Contest – Wer singt für Österreich? fand wieder die nationale Vorentscheidung statt. Am 12. Februar 2016 wurden zehn Kandidaten von einer Jury und den Zuschauern per Televoting bewertet und der Sieger durfte Österreich in Stockholm vertreten. Neun der zehn Kandidaten wurden vom ORF direkt ausgewählt. Der zehnte Interpret wurde per Wildcard durch eine Facebook-Abstimmung ausgewählt.

Österreich wurde von Zoë Straub mit Loin d’ici in Stockholm vertreten.

Das Finale der Sendung Die grosse Entscheidungsshow 2016 fand am 13. Februar 2016 um 20:10 Uhr (MEZ) in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen statt und wurde von SRF 1 übertragen. Sechs Interpreten hatten sich in einer Vorauswahl durchgesetzt und präsentierten im Finale ihr eigenes Lied und in der zweiten Runde eine Coverversion eines zuvor ausgewählten Liedes.

Die Gewinnerin war Rykka mit The Last of Our Kind.

Andere Länder 
Die folgende Tabelle zeigt, in welchem Modus die Teilnehmerländer für die Auswahl ihres Interpreten gewählt haben. Insgesamt haben sich 26 Länder für eine nationale Vorentscheidung und 17 für eine interne Auswahl entschieden.

Halbfinale

Auslosung 
Die Halbfinalauslosung fand am 25. Januar 2016 im Stockholmer Rathaus statt, moderiert von Alexandra Pascalidou und Jovan Radomir. Dort entschied sich, in welchem Halbfinale die Länder antreten werden. Außerdem wurde festgelegt, in welchem Halbfinale die Big-Five-Länder und der Gastgeber Schweden stimmberechtigt sein werden. Aufgrund einer Anfrage der ARD wurde Deutschland ohne Auslosung das Stimmrecht im zweiten Halbfinale zugewiesen. Auch Schweden wurde über den Sender SVT schon im Voraus dem ersten Halbfinale zugeteilt. Die anderen Länder wurden gelost. Außerdem wurde am 25. Januar das offizielle Motto und das offizielle Logo bekanntgegeben.

Auf Grundlage des Abstimmungsmusters der letzten elf Jahre wurden die 37 Länder der Halbfinale auf sechs Lostöpfe verteilt. Das deutsche Unternehmen Digame kam zu folgender Verteilung:

Israel konnte auf Grund von Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag nicht am ersten Halbfinale teilnehmen und trat somit im zweiten Halbfinale auf.

Erstes Halbfinale 

Das erste Halbfinale fand mit 18 Teilnehmern am 10. Mai 2016 um 21:00 Uhr (MESZ) statt. Die zehn bestplatzierten Länder qualifizierten sich für das Finale. Sie sind hier hellgrün unterlegt.

Der Vorjahressieger und diesjährige Moderator, Måns Zelmerlöw, eröffnete den Wettbewerb mit einer Interpretation seines Siegertitels Heroes. Zusammen mit einem Artisten und einem Kinderchor präsentierte er eine Real World-Version des Titels. Der Artist übernahm dabei die Rolle des Strichmännchens, die in der letztjährigen Performance von Måns Zelmerlöw integriert gewesen war.

Während des Televotings wurde die Tanzperformance The Grey People aufgeführt, die die aktuelle Situation der Flüchtlinge in Europa thematisierte.

, ,  und die Teilnehmerländer des ersten Halbfinals waren in diesem Halbfinale stimmberechtigt.

Punktetafel erstes Halbfinale 
In der folgenden Tabelle sind die Punkte der Jury und des Televotings dargestellt. Die grün unterlegten Länder haben sich für das Finale qualifiziert. Die orange unterlegte Zeile stellt die Televotingpunkte dar, während die weiß bzw. grün unterlegte Zeile die Jurypunkte darstellt.

Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe (Halbfinale 1) 
Fettgeschriebene Länder haben das Finale erreicht.

Zweites Halbfinale 

Das zweite Halbfinale fand mit 18 Teilnehmern am 12. Mai 2016 um 21:00 Uhr (MESZ) statt. Die zehn bestplatzierten Länder qualifizierten sich für das Finale. Sie sind hier hellgrün unterlegt.

Petra Mede und Måns Zelmerlöw eröffneten das zweite Halbfinale mit dem Stück That’s Eurovision.

Während des Televotings führten drei Tänzer die Tanzperformance Man vs. Machine auf. Sie tanzten zeitweise parallel zu drei Robotern.

, , das  und die Teilnehmerländer des zweiten Halbfinals waren in diesem Halbfinale stimmberechtigt.

Punktetafel zweites Halbfinale 
In der folgenden Tabelle sind die Punkte der Jury und des Televotings dargestellt. Die grün unterlegten Länder haben sich für das Finale qualifiziert. Die orange unterlegte Zeile stellt die Televotingpunkte dar, während die weiß bzw. grün unterlegte Zeile die Jurypunkte darstellt.

Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe (Halbfinale 2) 
Fettgeschriebene Länder haben das Finale erreicht.

Platzverteilung der im Halbfinale ausgeschiedenen Länder 
Anhand der Punktezahl im jeweiligen Halbfinale lassen sich auch die im Halbfinale ausgeschiedenen Länder folgendermaßen ordnen:

Finale 

Das Finale fand am 14. Mai 2016 um 21:00 Uhr (MESZ) statt. Die Länder der Big Five (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich) und das Gastgeberland Schweden waren direkt für das Finale qualifiziert. Hinzu kamen je zehn Länder aus den beiden Halbfinals, sodass im Finale 26 Länder antraten. Alle 42 Teilnehmerländer waren abstimmungsberechtigt.

Die ,  und  nahmen nach zwei Jahren,  nach sieben Jahren und  nach neun Jahren erstmals wieder am Finale teil,  zum ersten Mal überhaupt. Seit der Einführung des Halbfinalsystems ist dies das erste Mal, dass sich  und  nicht für das Finale qualifizieren konnten. Mit Ausnahme des automatisch gesetzten Gastgeberlandes  konnte sich 2016 kein skandinavisches Land für das Finale qualifizieren.

Das Finale wurde wie in den Jahren zuvor mit einer Flaggenparade der 26 teilnehmenden Künstler und Künstlerinnen eröffnet. Allerdings gab es in diesem Jahr keine physischen Fahnen; die Flaggen der Teilnehmerländer wurden stattdessen auf die Kleidung von 26 Tänzern und Tänzerinnen projiziert. Die Fashion Flag Parade wurde von Liedern bekannter schwedischer DJs begleitet. Darunter waren unter anderem: Antidote (Swedish House Mafia), One (Swedish House Mafia), Save The World (Swedish House Mafia), Wake Me Up (Avicii), Waiting for Love (Avicii), Silhouettes (Avicii), Levels (Avicii), Greyhound (Swedish House Mafia), Runaway (Galantis), Years (Alesso feat. Matthew Koma), Don’t You Worry Child (Swedish House Mafia).

Während des Televotings traten der US-amerikanische Sänger Justin Timberlake mit den Liedern Can’t Stop the Feeling! und Rock Your Body, die Moderatoren mit dem Stück Love Love Peace Peace und Måns Zelmerlöw mit dem Siegerlied des vergangenen Jahres, Heroes, sowie Fire in the Rain auf.

Ergebnisliste

Punktetafel Finale 
In der folgenden Tabelle sind alle 26 Teilnehmer des Finales in der Startreihenfolge zeilenweise von oben nach unten aufgeführt. Die 42 abstimmenden Länder sind spaltenweise von links nach rechts aufgeführt.

Zu jedem Teilnehmer werden die erhaltenen Punkte in zwei Zeilen dargestellt. In der 1. Zeile (Hintergrund weiß) werden die Jury-Punkte dargestellt. In der 2. Zeile (Hintergrund apricot) werden die Televoting-Punkte dargestellt.

In jeder Zeile mit den Einzelpunkten steht am Anfang die summierte Zahl der erhaltenen Jury- bzw. Televoting-Punkte; links daneben steht die erhaltene Gesamtpunktzahl über beide Zeilen sowie die erreichte Platzierung. Am Ende jeder Zeile steht die summierte Anzahl der erhaltenen Jury- bzw. Televoting-Votings; rechts daneben steht die Gesamtanzahl der erhaltenen Votings über beide Zeilen.

In der Tabelle sind zusätzlich die niedrigsten (Hintergrund rot) und höchsten (Hintergrund grün) Gesamtwerte gekennzeichnet.
 Die wenigsten Jury-Votings: 1 –  Deutschland
 Die wenigsten Televoting-Votings: 0 –  Tschechien
 Die wenigsten Gesamt-Votings: 3 –  Deutschland
 Die wenigsten Jury-Punkte: 1 –  Deutschland
 Die wenigsten Televoting-Punkte: 0 –  Tschechien
 Die wenigsten Gesamt-Punkte: 11 –  Deutschland
 Die meisten Jury-Votings: 38 –  Australien
 Die meisten Televoting-Votings: 41 –  Russland
 Die meisten Gesamt-Votings: 75 –  Australien
 Die meisten Jury-Punkte: 320 –  Australien
 Die meisten Televoting-Punkte: 361 –  Russland
 Die meisten Gesamt-Punkte: 534 –  Ukraine

Abstimmungsfehler durch dänische Jurorin 
Stunden nach dem Finale meldete die dänische Tageszeitung Berlingske, dass die 69-jährige dänische Jurorin Hilda Heick ihre Punkte durch ihr Missverständnis in der verkehrten Reihenfolge vergab. So setzte sie Australien nicht wie beabsichtigt auf den ersten, sondern auf den letzten Platz, umgekehrt die Ukraine auf Platz 2 anstelle auf Platz 25. In der dänischen Juryentscheidung hätte dadurch Australien 12 statt 10 Punkte erhalten, die Ukraine 0 statt 12 und Russland 3 statt 0; insgesamt hätte die Ukraine dadurch nur mit 9 statt mit 23 Punkten Vorsprung gewonnen.

Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe (Finale)

Jury

Zuschauer

Gegenüberstellung altes vs. neues Punktesystem 
Mit der Wertung des alten Systems der vorherigen Jahre hätte Australien den Wettbewerb gewonnen. Deutschland hätte den vorletzten Platz erreicht. Wäre das alte Voting-System angewendet worden und die Reihenfolge der Punkteabgabe gleich geblieben, hätte erst nach der Abgabe des 40. Votings – Ungarn – Australien als Sieger festgestanden.

Punktesprecher 
Die Punktesprecher gaben die Ergebnisse der Juryabstimmung ihrer Länder bekannt.

Marcel-Bezençon-Preis 
Die diesjährigen Gewinner des seit 2002 verliehenen Marcel-Bezençon-Preises sind:
 Presse-Preis für den besten Song:  – You Are the Only One – Sergei Lasarew
 Künstler-Preis für die beste Künstlerin:  – Jamala – 1944
 Komponisten-Preis für die beste Komposition/Text:  – David Musumeci und Anthony Egizi – Sound of Silence

Sonstiges 
 Petra Mede ist die erste Moderatorin seit Katie Boyle, die den Eurovision Song Contest mehrfach moderiert hat.
 Das erste Mal seit 2009 führten wieder zwei Moderatoren durch die Veranstaltung.
 Mit 43 Ländern sollten ursprünglich genauso viele Länder wie 2008 und 2011 teilnehmen. Durch Rumäniens Disqualifizierung waren es jedoch nur 42 Länder.
 Zum ersten Mal fand eine Public-Viewing-Party in der Tele2 Arena in Stockholm parallel zum ESC statt. Sanna Nielsen, die Schweden 2014 in Kopenhagen vertrat, moderierte diese.
 : Nach 2015 nahm Australien 2016 erneut am Eurovision Song Contest teil. Über eine dauerhafte Möglichkeit der Teilnahme wird noch beraten.
Ebenfalls war Australien ursprünglich der ersten Hälfte seines Halbfinals zugelost worden. Durch die Disqualifikation Rumäniens befanden sich jedoch nur noch acht Teilnehmer in der ohnehin kleineren zweiten Hälfte. Da Australien die Startposition 10 hatte, diese jedoch bei 19 Teilnehmern zur ersten Hälfte zählt, befand sich Australien nun de facto in der zweiten Hälfte.
 : Die armenische Sängerin Iveta Mukuchyan nahm 2012 an der deutschen Casting-Show The Voice of Germany teil und wuchs zudem auch in Deutschland auf. Sie ist die erste Vertreterin für Armenien mit deutschen Verbindungen. Mukuchyan zeigte sich nach ihrem Auftritt im ersten Halbfinale im Green Room mit einer Flagge der international nicht anerkannten Republik Bergkarabach. Armenien wurde daraufhin von der EBU verwarnt. Für die später veröffentlichte DVD wurden die Szenen, in denen die Flagge zu sehen war, zensiert.
 : Laura Tesoro trat im Halbfinale als Letzte auf, im Finale dagegen als Erste.
 : Zum ersten Mal seit der Einführung des Halbfinales schied Bosnien-Herzegowina im Halbfinale aus.
 : Die bulgarische Teilnehmerin Poli Genowa war auch die bulgarische Vertreterin beim Eurovision Song Contest 2011. Außerdem moderierte sie den Junior Eurovision Song Contest 2015 in Sofia.
 : Die elf erhaltenen Punkte für Ghost (ein von der georgischen Jury, acht von den schweizerischen und zwei von den österreichischen Zuschauern) bedeuten eine Verschlechterung gegenüber dem Abschneiden 2015, da der deutsche Beitrag des Vorjahres bei getrennter Wertung 29 Punkte erhalten hätte. Wendet man aber die kombinierte Wertung, die bis 2015 bestand, auf das Jahr 2016 an, hätte Deutschland acht Punkte erhalten, was eine Verbesserung gegenüber 2015 darstellen würde.
 : Stig Rästa, der Estland 2015 in Wien zusammen mit Elina Born vertrat, kehrte als Komponist des estnischen Beitrages Play zum Wettbewerb zurück.
 : Die Sängerin Krista Siegfrids, die Finnland 2013 vertrat, moderierte die finnische Vorentscheidung Uuden Musiikin Kilpailu 2016 und nahm zugleich an der schwedischen Vorentscheidung Melodifestivalen 2016 teil. Sie vergab auch die finnischen Punkte 2015.
 : Zum zweiten Mal in Folge war der Schwede Thomas G:son als Autor an dem georgischen Beitrag beteiligt. Außerdem hatte man dieselben Startnummern wie im Vorjahr (Halbfinale: 16, Finale: 23).
 : Zum ersten Mal nach 2004 wählte Griechenland den Beitrag intern aus, und ebenfalls zum ersten Mal wurde ein Beitrag auf Pontisch gesungen. Außerdem schied Griechenland zum ersten Mal im Halbfinale seit der Einführung des Halbfinales aus.
 : Die Gewinner des Sanremo-Festivals 2016, die Band Stadio, lehnten eine Teilnahme beim Eurovision Song Contest ab. Stattdessen entschied sich die Fernsehanstalt RAI für die Zweitplatzierte Francesca Michielin.
 : Nina Kraljić aus Kroatien erhielt den 20. und damit letzten Barbara Dex Award. Mit dem Preis wird das schlechteste Outfit beim ESC „geehrt“.
 : Aminata, die Lettland beim Eurovision Song Contest 2015 vertrat, kehrte als Komponistin des lettischen Beitrags Heartbeat von Justs Sirmais zum Wettbewerb zurück.
 : Obwohl Ira Losco die maltesische Vorentscheidung zum ESC mit dem Song Chameleon (Invincible) gewann, änderte man den Beitrag zwei Monate später. Die schwedische Sängerin Molly Pettersson Hammar, die 2015 und 2016 am Melodifestivalen teilnahm, ist eine der Autorinnen des Beitrages. Pettersson Hammar unterstützte Losco als Begleitsängerin.
 : Douwe Bob ist der erste männliche Solointerpret seit 1992 für die Niederlande.
 : Zum ersten Mal wurde der österreichische Beitrag komplett auf Französisch gesungen. Nach dem zypriotischen Beitrag von 2007 ist es der zweite Beitrag eines nicht-französischsprachigen Landes, der komplett auf Französisch gesungen wurde.
 : Der polnische Beitrag belegte bei der Jurywertung mit nur sieben Punkten Platz 25, während die Zuschauer das Lied auf Platz drei mit 222 Punkten wählten. Dies war die größte Differenz zwischen Jury- und Publikumsvoting.
 : Die russische Jurorin Anastassija Alexandrowna Stozkaja wurde auf Betreiben der EBU vom Sender RTR suspendiert, da sie ein Video im Internet veröffentlichte, das die Jury während des Betrachtens des Live Streams der zweiten Generalprobe für das erste Halbfinale zeigte. Stozkajas Punktevergabe für das Halbfinale wurde für ungültig erklärt. RTR nominierte für das Finale einen Ersatzjuror.
 : Für San Marino trat mit dem Türken Serhat ein Interpret ohne Verbindung zum vertretenen Land an. Außerdem trat zum ersten Mal ein männlicher Solointerpret für San Marino an.
 : Frans ist mit 17 Jahren der jüngste Vertreter Schwedens seit Carola im Jahr 1983.
 : Rykka ist die dritte Kanadierin, die die Schweiz beim ESC vertritt und die erste seit 1993.
 : Der spanische Beitrag Say Yay! ist der erste des Landes, der ausschließlich einen englischen Text enthält.
 : Mit Gabriela Gunčíková und ihrem Lied I Stand gelang Tschechien 2016 zum ersten Mal der Einzug ins Finale.
 : Mit 1944 ist zum ersten Mal zumindest ein Teil eines Beitrages auf Krimtatarisch verfasst. Es handelt sich dabei ebenfalls um das erste Gewinnerlied seit 2007, das nichtenglischen Text enthält und um den ersten Siegerbeitrag, der weder das Juryvoting noch das Televoting gewann, sondern in beiden nur Zweiter wurde. Zudem war es der erste Beitrag, der von der Startnummer 21 den Wettbewerb gewann.
 : Nach eher mäßigen Erfolgen in den letzten fünf Jahren kehrte das Vereinigte Königreich wieder zu einer groß angelegten öffentlichen Vorentscheidung zurück.

Übertragung

Deutschsprachige Länder

Deutschland 
In diesem Jahr übertrugen Phoenix und Einsfestival die beiden Halbfinals. Das Finale wurde auf Das Erste und Einsfestival ausgestrahlt, vorher und nachher gab es Übertragungen vom Spielbudenplatz in Hamburg. Zeitgleich waren alle Sendungen auf der Internetplattform eurovision.de im Livestream zu sehen.

Die Übertragung des Finales war mit 9,33 Millionen Zuschauer der erfolgreichste Eurovision Song Contest seit fünf Jahren. Alleine beim jüngeren Publikum wurde mit 4,59 Millionen Zuschauern und einem Markenanteil von 46 % ein neuer Bestwert im Vergleich zu den letzten Jahren gemessen.

Österreich 
Die Halbfinale und das Finale wurden auf ORF eins übertragen.

Schweiz

Andere Länder

Fernsehübertragung

Radioübertragung

Siehe auch 
 Liste der Sieger und Veranstaltungen des Eurovision Song Contests

Weblinks 

 Website des Eurovision Song Contest 2016 (englisch)
 Website der ARD zum Eurovision Song Contest 2016

Einzelnachweise 

2016
Musikwettbewerb 2016
Musikalische Veranstaltung in Stockholm
Avicii Arena